Notholebias är ett släkte av fiskar. Notholebias ingår i familjen Rivulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Notholebias